23rd Street – strada di Manhattan, New York
 23rd Street – stazione della metropolitana di New York della linea BMT Broadway
 23rd Street – stazione della metropolitana di New York della linea IND Eighth Avenue
 23rd Street – stazione della metropolitana di New York della linea IND Sixth Avenue
 23rd Street – stazione della metropolitana di New York della linea IRT Broadway-Seventh Avenue
 23rd Street – stazione della metropolitana di New York della linea IRT Lexington Avenue